Chikuma est un mot transcrit du japonais qui peut désigner :
 le fleuve Shinano, qui prend pour nom alternatif celui de Chikuma lorsqu'il traverse la préfecture de Nagano ;
 la municipalité de Chikuma, qui a le statut de  dans la préfecture de Nagano ;
 la maison d'édition Chikuma Shobō, basée à Tokyo ;
 , nom de plusieurs navires de la Marine impériale japonaise.